Lost (zapis stylizowany: LOST) – polski zespół grający muzykę z pogranicza sludge i hardcore/punk. Założony we wrześniu 2000 r. w Łodzi przez Agnieszkę Suchą ‘Agnes’ (wokal, ex-Homomilitia), Jarka Dzieżbę ‘Jaro’ (bass) i Marcina Dawickiego (perkusja, wokal). Początkowo na gitarze grał Tomek z Filth of Mankind, jednak po kilku próbach, jego miejsce zajął Mariusz Siemiński ‘Simek’ (git., HardLife). Kilka miesięcy później dołączył do nich drugi gitarzysta – Jarek (git., Compos Mentis). Zespół zakończył swoją działalność po wyjeździe Marcina ‘Frytka’ do Szwajcarii w 2004 roku.

Koncerty 
 2004 – Mind Terror 13 – Opole [+ Złodzieje Rowerów, Deti Deste, Vas Szuszane, In a house of brick]
 18.09-10.10.2003 – Trasa z Disable po Europie (Czechy, Szwajcaria, Niemcy), zakończona awarią busa we Francji w Saint Etienne
 24.05.2003 – Grudziądz [+ Egzema]
 2001 – 'c4' Łódź

Dyskografia 
Po roku działalności tj. w 2001 ukazał się pierwszy winyl 7" 'Thoughtless / Bez zastanowienia' wydany przez Martina z Malarie Records.

Tracklist:
 Civilisation
 Lost
 Thoughtless
 Faith
 Different We

Na początku 2003 roku nagrali nowy materiał noszący tytuł 'Fear / Strach'. Został on wydany na CD Malarie Records i winylu LP Schandmaul Records.

Tracklist:
 Zmierzch
 Fear
 Jak Długo Jeszcze?
 2 Światy
 Wiara
 Imprisoned
 Cover: 13 Winter „Plague”
 Cykl Ludzkości
 Inni My
 Słowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona zespołu

Polskie zespoły hardcore punkowe